Insty­tut Filo­zofii UAM - jednostka naukowo-dydaktyczna założona w sty­czniu 1970 roku, która wchodzi w skład Wydzi­ału Nauk Społecznych UAM. Instytut Filozofii UAM w 2019 roku został przekształcony w Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wcześniej - od utworzenia Uni­w­er­sytetu Poznańskiego w 1918 roku - pod­sta­wowymi jed­nos­tkami orga­ni­za­cyjnymi, w ramach których upraw­iano filozofię, były kat­edry.

Rada Naukowa Insty­tutu Filo­zofii posi­adała uprawnienia do nadawa­nia stop­nia dok­tora oraz dok­tora habil­i­towanego w zakre­sie filo­zofii. Insty­tut prowadził 3-letnie studia pierwszego stopnia, 2-letnie stacjonarne stu­dia uzupełniające magister­skie oraz stu­dia dok­toranckie. Pon­adto Insty­tut ksz­tałcił w spec­jal­noś­ci­ach: życie pub­liczne, komu­nikacja społeczna oraz etyka. Pra­cown­icy Instytutu prowadzili ponadto zaję­cia z różnych dziedzin filo­zofii na wielu kierunk­ach studiów uniwersyteckich.

W Insty­tu­cie działało Stu­denck­ie Koło Naukowe Filo­zofów, które wydaje pismo filo­zoficzne Pretek­sty, pub­liku­jące prace najbardziej uzdol­nionych studentów.

W Insty­tu­cie zatrud­nionych było ponad pięćdziesięciu pra­cown­ików naukowych i admin­is­tra­cyjnych, pracu­ją­cych w ramach 11 zakładów i jednej pracowni. Uzu­pełnie­niem kadry dydak­ty­cznej Insty­tutu jest blisko 30 dok­toran­tów ksz­tałcą­cych się w ramach studium doktoranckiego.

Prob­lematyka badaw­cza pode­j­mowana przez pra­cown­ików Insty­tutu obe­j­mowała zróżni­cow­any obszar dociekań filozoficznych i metodologicznych. Tematy badaw­cze real­i­zowane w Insty­tu­cie to m.in.: prob­lem per­cepcji w fil­ozofii i kognitywistyce, metoda ide­al­iza­cji, metafizy­czny sta­tus świadomości, filo­zofia niemiecka XVIII-XX wieku, przeo­braże­nia w myśli zachod­nioeu­rope­jskiej cza­sów nowożytnych, wybrane prob­lemy filo­zofii religii, etyka eko­log­iczna, kan­tyzm w Polsce, kultura nowoczesna a post­nowoczesna, post­mod­ern­izm, racjon­al­ność dzi­ałań, filo­zofia grecka, filo­zofia Wschodu, współczesna filo­zofia amerykańska, aksjolo­gia ogólna, filo­zoficzne aspekty fem­i­nizmu, filo­zofia poli­tyki, filo­zofia fizyki i matem­atyki, metodolo­gia teorii rozwoju bio­log­icznego, metodolog­iczne aspekty prak­tyki badaw­czej chemii, społeczne uwarunk­owa­nia twór­c­zości naukowej i roz­woju nauki, poznaw­czy sta­tus wiedzy naukowej, logika ogólna, logika pytań.

Pra­cown­icy Insty­tutu Filo­zofii prowadzili dzi­ałal­ność redak­cyjną i wydawniczą o charak­terze między­nar­o­dowym i kra­jowym. Zasięg między­nar­o­dowy posi­ada pismo Lin­gua ac Com­mu­ni­tas, którego redak­torem naczel­nym jest prof. Bolesław Andrze­jew­ski. Pub­likowane są w nim artykuły w języku ang­iel­skim i niemieckim poświę­cone prob­le­mom sze­roko rozumianej filo­zoficznej reflek­sji nad językiem jako środ­kiem komu­nikacji. Działa ponadto Wydawnictwo Naukowe IF UAM kierowane przez prof. Tadeusza Buk­sińskiego, które przez dziewięć lat od daty pow­sta­nia opub­likowało kilka­dziesiąt pozy­cji książkowych.

Insty­tut Filo­zofii współpracował z poz­nańskim odd­zi­ałem Pol­skiego Towarzystwa Filo­zoficznego oraz Poznańskim Towarzys­t­wem Przy­jaciół Nauk.

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydziały i instytuty filozofii w Polsce